Wierzbica, comune del Voivodato di Lublino
Wierzbica, comune del Voivodato della Masovia